Јадвига од Калиша (1266 - Стари Сонч, 10. децембар 1339) је био супруга Владислава I Кратког. Била је кћерка Болеслава Побожног и Јоланде Пољске.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Умрли 1339.